Allsvenskan 2014 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 2014 (herrar)
Damallsvenskan 2014